Суперкубок Фарерських островів з футболу 2020 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2020 року між чемпіоном Фарерських островів Клаксвіком та володарем кубка Фарерських островів ГБ Торсгавн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2020
Фарерські острови